Миминошвили — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Миминошвили, Велоди Карпезович (род. 1942) — советский футбольный судья.
 Миминошвили, Владимир Джагуевич (1906 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Миминошвили, Нина Зинобиевна (1908 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Миминошвили, Омари Исидорович (род. 1949) — советский и украинский медицинский работник, учёный.